Apocalisse della Vergine (etiope)
 Apocalisse della Vergine (greca)